Bruno Gomes de Oliveira Conceição – calciatore brasiliano nato nel 1996
Bruno Gomes da Silva Clevelário – calciatore brasiliano nato nel 2001